Miejscowości w USA:
 Colonie – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
 Colonie – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
Gminy w USA:
 Colonie (ang. Colonie Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany